Major League Soccer 2010 var den femtonde säsongen av MLS. Los Angeles Galaxy vann Supporters' Shield medan Colorado Rapids vann MLS Cup.

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Källor
Rsssf.com

2010 i USA
2010 i Kanada
Fotbollssäsongen 2010
2010